

Шапки — село, Кобеляцький район, Полтавська область

Шапки — селище, Тосненський район, Ленінградська область
 Шапки — присілок, Свічинський район, Кіровська область